Delhi – miasto i dawna stolica Indii
Miejscowości w USA:
 Delhi – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Delhi – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Delhi – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Richland
 Delhi – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Delhi – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Delhi – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Delhi (ang. Delhi Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Delhi (ang. Delhi Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Delhi (ang. Delhi Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Delhi (ang. Delhi Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Delhi (ang. Delhi Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Delhi (ang. Delhi Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
 Delhi (ang. Delhi Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton